Physciaceae är en familj av lavar. Physciaceae ingår i ordningen Teloschistales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Physciaceae